Zawody pucharu świata w biathlonie w Östersund były pierwszymi w sezonie 2017/2018 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane były w dniach 24 listopada – 3 grudnia. Rywalizacja odbyła się w biegu indywidualnym, sprincie, biegu pościgowym, sztafecie mieszanej oraz w pojedynczej sztafecie mieszanej.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Pojedyncza sztafeta mieszana

Sztafeta mieszana

Wyniki

Bieg indywidualny mężczyzn

Bieg indywidualny kobiet

Sprint mężczyzn

Sprint kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Sztafeta mieszana

Pojedyncza sztafeta mieszana

Bibliografia 
 
 
 

2017 w Szwecji
Biathlon w Szwecji
Puchar Świata w biathlonie 2017/2018
Sport w Östersund